Teixido puede hacer referencia a:

 Teixido (Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Capela.
 San Andrés de Teixido, lugar de la parroquia de Régoa, concello de Cedeira.
 Teixido (Germade), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
 Teixido (Ribadeo), lugar de la parroquia de Cedofeita, concello de Ribadeo.
 Teixido (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.